Telegraph Hill (San Francisco)
 Telegraph Hill (Man)